Kyle Broflovski – jeden z głównych bohaterów serialu animowanego Miasteczko South Park

Miejscowości w USA:
 Kyle – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Shannon
 Kyle – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hays
 Kyle – miejscowość w Szkocji.